Faelalap kan syfta på följande platser:

Mikronesiens federerade stater 

 Woleai, ö, Yap, Woleai Municipality, 
 Ifalik, ö, Yap, Ifalik Municipality, 

Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar